Il singolare del torneo di tennis Espinho Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tommy Robredo che ha battuto in finale Jimy Szymanski 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz (secondo turno)
 Edwin Kempes (secondo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)
 Tommy Robredo (Campione)

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Jimy Szymanski (finale)
 Reginald Willems (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 2000